Лавака има више значења:
 Округ Лавака (Тексас)
 Лавака (Арканзас)